Sänningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sänningen, Västergötland, sjö i Töreboda kommun,  (80,6 ha)
Sänningen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,77 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn